Sorokin (ryska: Соро́кин) med den feminina formen Sorokina (ryska: Соро́кина) är ett vanligt ryskt efternamn. Det är avlett av det ryska ordet soroka (сорока), som betyder skata.

Personer med efternamnet Sorokin eller Sorokina
 Ganna Sorokina
 Ilja Sorokin
 Nina Sorokina
 Pitirim Sorokin
 Stanislav Sorokin
 Valeria Sorokina
 Vladimir Sorokin

Källor 

Ryska efternamn